Сергей Уткин:
 Уткин, Сергей Андреевич (1908—1969) — тракторист, Герой Социалистического Труда (1957).
 Уткин, Сергей Михайлович (1910—1982) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.